Hrvatski nogometni klub Gorica, förkortat HNK Gorica, är en kroatisk fotbollsklubb från Velika Gorica.

Historia 
HNK Gorica bildades 2009.

Placering tidigare säsonger

Källor

Externa länkar
 Officiell hemsida
 HNK Gorica på Soccerway

Fotbollsklubbar i Kroatien